CBE est un sigle qui peut signifier :
 Commander of the Order of the British Empire, un grade de l'Ordre de l'Empire britannique ;
 CBE, un studio d'enregistrement parisien créé en 1966 par Georges Chatelain et Bernard Estardy ;
 Convention sur le brevet européen, une convention signée à Munich en 1973 ;
 chef de branche éclaireurs, une  fonction scoute suisse désignant le responsable d'une branche d'éclaireurs ;
 Comité de bassin d'emploi, une instance française de dialogue social territorial élargi ;
 Crash Barrier Environment, un environnement de développement assembleurs multi-processeurs sous DOS écrit par Andy Green distribué par sa société Crash Barrier alias METAi.
 Contrôle du Bien-être au travail, un département du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale .

CBE est un code qui peut signifier :
 Aéroport de Cumberland, Maryland, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.